Змагання з керлінгу серед чоловічих команд на зимових Олімпійських іграх 2018 року в Пхьончхані пройшли з 14 по 24 лютого. Турнір чоловічих команд був у програмі Олімпійських ігор ушосте. У ньому взяли участь 10 національних збірних - господарі і дев'ять, визначених в результаті кваліфікації на Ігри.

Всі матчі пройшли в керлінговому центрі Каннин.

Час початку матчів вказано місцевий (UTC + 9).

Формат турніру  

На груповому етапі збірні грають між собою за круговою системою в одне коло. Потім 4 кращих команди виходять в етап плей-офф, де розігрують медалі за олімпійською системою. Кожен матч складається з 10 ендів. У разі нічийного результату призначається додатковий екстра-енд.

Склад  

Склад команд: (жирним виділені скіпи):

Змагання

Груповий етап

Сесія 1 
14 лютого, 9:05 (UTC+9)

Сесія 2 
14 лютого, 20:05 (UTC+9)

Сесія 3 
15 лютого, 14:05 (UTC+9)

Сесія 4 
16 лютого, 9:05 (UTC+9)

Сесія 5 
16 лютого, 20:05 (UTC+9)

Сесія 6 
17 лютого, 14:05 (UTC+9)

Сесія 7 
18 лютого, 9:05 (UTC+9)

Сесія 8 
18 лютого, 20:05 (UTC+9)

Сесія 9 
19 лютого, 14:05 (UTC+9)

Сесія 10 
20 лютого, 9:05 (UTC+9)

Сесія 11 
20 лютого, 20:05 (UTC+9)

Сесія 12 
21 лютого, 14:05 (UTC+9)

Плей-офф

Півфінал 
22 лютого, 20:05 (UTC+9)

22 лютого, 20:05 (UTC+9)

Матч за 3-тє місце 
23 лютого, 15:35 (UTC+9)

Фінал 
24 лютого, 15:35 (UTC+9)

Примітки

Посилання 
 Керлинг  на офіційному сайті зимових Олімпійських ігор 
 Олімпійський турнір  на офіційному сайті міжнародної федерації керлінгу 
 Результати на сайті результатів і статистики Всесвітньої федерації керлінгу (чоловічий турнір)